Lantz kan som auktorsförkortning betyda:

 Amédée Louis Lantz
 Henrik Lantz

Robotskapade auktorsförkortningar